Il doppio del torneo di tennis Siemens Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Logtens e Raemon Sluiter che hanno battuto in finale Enzo Artoni e Juan Pablo Brzezicki 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Emilio Benfele Álvarez /  Álex López Morón (semifinali)
 Juan Ignacio Carrasco /  Salvador Navarro (semifinali)

 Juan Pablo Guzmán /  Diego Veronelli (primo turno)
 Enzo Artoni /  Juan Pablo Brzezicki (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2004